Arsenal of Megadeth, foi lançado em 2006 pela banda de Thrash Metal americana, Megadeth. Mostrava os bastidores, clipes e entrevistas exclusivas com os integrantes da banda liderada por Dave Mustaine.

Disco 1 
 Peace Sells… (Trecho de entrevista para rádio)
 Peace Sells (Videoclipe)
 Interview, 1986 (Trechos de entrevista)
 Wake Up Dead (Videoclipe)
 Penelope Spheeris Intro (Trecho de entrevista)
 In My Darkest Hour (Videoclipe)
 So Far, So Good… (Trechos de entrevista)
 Anarchy in the U.K. (Versão do clipe sem efeitos)
 No More Mr. Nice Guy (Videoclipe inédito)
 Marty Friedman Audition
 Rust in Peace (Comercial inédito de TV)
 On the Clash of the Titans Tour, 1990 (trechos)
 Holy Wars… (Edição da MTV para o clipe)
 Mission Megadeth: Headbangers Ball (Trecho show)
 Hangar 18 (Versão não editada do clipe)
 Go to Hell (Versão de guitarra)
 Rock the Vote (Clipes promocionais)
 Countdown to Extinction (Comercial de TV)
 Symphony of Destruction (Videoclipe)
. Symphony of Destruction (Edição Gristle Mix)
 Skin o´ My Teeth (Nova edição do clipe)
 High Speed Dirt (Videoclipe)
 Foreclosure of a Dream (Videoclipe)
 A Day in the Life of Hollywood 1992
 Sweating Bullets (Videoclipe inédito)

Disco 2 
 Evolver (Trecho do vídeo)
 Train of Consequences (Videoclipe)
 Raw Footage from Train Video Shoot (Making of)
 Youthanasia (Comercial de TV)
 Interview, 1994 (Entrevista inédita)
 Night of the Living Megadeth, Halloween 1994
 MTV Most Wanted, 1995 (Transmissão inédita)
 Interview, 1994 - Dave Mustaine
 A Tout Le Monde (Videoclipe Inédito)
 Interview, 1994 - Mustaine/ Menza (Trecho Inédito
 Reckoning Day (Videoclipe Inédito)
 Cryptic Writings (Comercial de TV)
 Trust (Videoclipe)
 Trust (Trechos inéditos da filmagem do clipe)
 Cryptic TV (Vídeo promocional inédito)
 Almost Honest (Videoclipe inédito)
 A Secret Place (Videoclipe inédito)
 Argentina, 1998 (Bastidores e entrevista)
 The Drew Carey Show, 1998
 Risk EPK (Filme Promocional)
 Insomnia (Videoclipe Inédito)
 Sweating Bullets (Ao vivo - turnê Gigantour)
 Peace Sells (Ao vivo - turnê Gigantour)
 Youthanasia (Material inédito)

Álbuns de vídeo de Megadeth
Álbuns de vídeo de 2006